est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles capitosauriens de la famille des Mastodonsauridae.

Présentation 

Les fossiles sont attestés pour l'époque du Trias inférieur dans les régions d'Europe, d'Afrique, d'Australie et de l'Antarctique . Il mesurait environ deux mètres () de long et vivait probablement dans des environnements aquatiques tels que des lacs et des rivières. Parotosuchus était recouvert d'une peau écailleuse, contrairement à la peau lisse des amphibiens modernes, et se déplaçait probablement avec un mouvement semblable à celui d'une anguille dans l'eau.

Systématique 

Parotosuchus a été décrit initialement sous le taxon Parotosaurus. Cependant, celui-ci était déjà pris pour un genre de scinques, et en 1968, le nom Parotosuchus a été proposé en remplacement. Le nom Archotosaurus a également été proposé comme nom de remplacement en 1976 bien que l'auteur qui l'a proposé ignorait que Parotosuchus était déjà utilisé. Puisque le nom Parotosuchus a été érigé plus tôt que Archotosaurus, il a donc la priorité.

Liste d'espèces 
Selon Paleobiology Database, en 2022 :
  Parotosuchus helgolandicus Schröder, 1913
  Parotosuchus komiensis Novikov, 1986
  Parotosuchus nasutus Meyer, 1858
  Parotosuchus orenburgensis Konzhukova, 1965
  Parotosuchus orientalis Otschev, 1966
  Parotosuchus panteleevi Otschev, 1966
  Parotosuchus ptaszynskii Sulej & Niedźwiedzki, 2013
  Parotosuchus sequester Lozovsky & Shishkin, 1974 
  Parotosuchus speleus Mikhail A. Shishkin & Tomasz Sulej, 2009

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien disparu
Taxon fossile décrit en 1968
Genre d'amphibiens (nom scientifique)
Genre d'amphibiens fossile
Genre de temnospondyles (nom scientifique)